Лохов — русская фамилия.
 Лохов, Владимир Иосифович (1924—2002) — советский разведчик-нелегал, начальник 1-го отдела нелегальной разведки КГБ.
 Лохов, Георгий Михайлович (1945—2009) — учёный-математик, профессор МФТИ.
 Лохов, Михаил Алексеевич (род. 1948) — советский футболист.
 Лохов, Мендик Феликсович (род. 1965) — депутат Парламента Республики Южная Осетия.
 Лохов, Николай Николаевич (1872—1948) — русский художник-копиист и реставратор.